Un agarre, sea en el campo o ámbito que sea, se puede resumir como el acto de tomar, coger, mantener o agarrar firmemente algo con una extremidad o parte del cuerpo. Un ejemplo de agarre puede ser el apretón de manos, en el que dos personas se agarran la mano mutuamente.

En zoología 
En el campo de la zoología, el agarre está definido por la prensilidad de ese animal. La prensilidad es la cualidad de un órgano o apéndice que está adaptado para coger, mantener o agarrar.

Desarrollo 
La evolución ontogénica del agarre es un componente importante en el desarrollo de todos los seres con prensilidad, en especial de los niños, donde los tipos principales de agarre son:
 Agarre de rastrillo, donde los dedos, excluyendo el pulgar, hacen todo el trabajo.
 Agarre Palmar, en la que los dedos aprietan contra la palma de la mano, en vez de contra ellos mismos como en el agarre de rastrillo. Normalmente un niño puede usar el agarre palmar a los 6 meses de edad.
 Agarre de pinza o Agarre de mano completa, donde ambos palma y dedos, incluyendo el pulgar, intervienen en la acción de agarrar o sujetar objetos. Generalmente el niño ya es capaz de efectuar un agarre de pinza sobre los 9 o 10 meses de edad.

Reflejos 
El reflejo de agarre palmar (algunas veces llamado simplemente reflejo de agarre) está entre los Reflejos arcaicos y aparece al nacer y persiste hasta los cinco o seis meses, la edad a partir de la cual un niño puede usar normalmente un agarre palmar. Cuando se coloca un objeto en la mano del bebé y este acaricia la palma de la mano, los dedos se cierran automáticamente y se produce el agarre. El agarre es fuerte, pero impredecible, a pesar de que puede ser capaz de soportar el peso del niño, también pueden liberar su agarre de repente y sin previo aviso. El movimiento inverso puede ser inducido acariciando la parte posterior o lateral de la mano.

En las artes marciales

Referencias

Véase también 
 Karate
 Artes marciales mixtas
 Tai-Jitsu

Técnicas de las artes marciales